Жан III де Грайи, или де Грайли (; 1331 — ) — капталь де Бюш (1343), виконт Беножа и Кастильона, граф Бигора с 1369 года, французский полководец в Столетней войне (на стороне Англии).

Родился между 1 декабря 1330 и 28 февраля 1331 года, вероятно в Бордо. Сын Жана II де Грайи (ум. 1343) и его жены Бланш де Фуа.

От умершего в 1362 году брата Гастона наследовал его часть капталата Бюш, от умершего в 1357 (1356) году деда, Пьера (Пеи) II де Грайи — виконтства Бенож и Кастильон, после чего стал одним из могущественнейших сеньоров Гаскони.

В исторических источниках чаще называется капталь де Бюш.

С юных лет состоял на службе у английских королей, поскольку они как герцоги Аквитании были его сюзеренами. Один из первых кавалеров ордена Подвязки (1348).

В 1355 году возглавил делегацию гасконских дворян, которые прибыли в Англию просить защиты от французского короля. Им на выручку отправилась армия под руководством Эдуарда Чёрного Принца, высадившаяся в Бордо в сентябре.

В битве при Пуатье (1356) командовал гасконским отрядом. По мнению многих историков, его роль была решающей в этом сражении. Со своим конным отрядом он прошёл милю или две под прикрытием небольшого холма и зарослей и незаметно для французов оказался у них в тылу, вызвав панику.

После мира в Бретиньи капталь де Бюш вступил в союз с королём Наварры Карлом Злым в стремлении отвоевать свои нормандские владения. В битве при Кошереле (16 мая 1364 года) он командовал наваррскими войсками, потерпел поражение и попал в плен к Бертрану Дюгеклену. Был освобождён по приказу французского короля Карла V, который к тому же дал ему в лен сеньорию Немур, за которую Жан де Грайи принёс оммаж. Однако это не понравилось Чёрному принцу, и капталь де Бюш от Немура отказался.

В 1369 году Столетняя война возобновилась. Чтобы у Жана де Грайи был стимул к активным действиям, Чёрный Принц передал ему графство Бигорр. Однако уже в следующем году его заняли французские войска.

После смерти Джона Чандоса (2 января 1370 года) капталь де Бюш стал коннетаблем Аквитании. В битве при Субизе 23 августа 1372 года он снова попал в плен к французам.

Умер в Париже в замке Тампль 7 сентября 1376 года. По преданию, непосредственной причиной явилось известие о смерти Чёрного Принца. По приказу короля похоронен с почестями.

Жена (свадьба 27 ноября 1350) — Роза д’Альбре. Детей не было.

Все свои владения Жан де Грайи завещал дяде — Аршамбо де Грайи.

Литература 
 Beltz, George, Memorials of the Most Noble Order of the Garter From its Foundation to the Present time, Kessinger Publishing.
 Nicolle, David, and Graham Turner, Poitiers 1356: The Capture of a King, Osprey Publishing, 2004.
 Le Patourel, John (1984). Jones, Michael, ed. Feudal Empires:Norman and Plantagenet. London: Hambledon Continuum. ISBN 0-907628-22-2. Retrieved 26 September 2012.
 Turnbull, Stephen. The Book of the Medieval Knight. London: Arms and Armour Press, 1985. ISBN 0-85368-715-3
 Wagner, John A., Encyclopedia of the Hundred Years War, Greenwood Publishing Group, 2006.

Каптали де Бюш
Дом Фуа-Грайи
Деятели Столетней войны
Участники битвы при Пуатье (1356)